Portugáliában:
Belém, Lisszabon egyik kerülete
Belém-torony, késő gótikus erődítmény Lisszabonban

Brazíliában:
Belém, város Paraíba szövetségi államban
Belém, Pará szövetségi állam fővárosa